Umezawa ist der Familienname folgender Personen:

 Hamao Umezawa (1914–1986), japanischer Mikrobiologe und Entdecker von Kanamycin, Josamycin und Bleomycin
 Manabu Umezawa (* 1972), japanischer Fußballspieler
 Takashi Umezawa (* 1972), japanischer Fußballspieler